Acqua alla gola – modo di dire italiano
 Acqua alla gola – film del 1958